tabloid – typ gazety o sensacyjnej treści i dużej ilości ilustracji
 tabloid – format drukarski gazety o wymiarach 37–40 cm × 27–30 cm